Colle del Lys si riferisce a diversi valichi alpini:
 Colle del Lys – nelle Alpi Graie tra la val di Susa e la valle di Viù
 Colle del Lys – nelle Alpi Pennine tra la valle del Lys e la Mattertal